Alianza kan syfta på:

Honduras 

 Alianza (kommun), Departamento de Valle, 
 La Alianza, Honduras, ort, Departamento de Valle,